Der Bucklige steht als Beiname für:
 Alfons der Bucklige, Alfonso Froilaz, König von León
 Gottfried der Bucklige, Herzog Gottfried IV. (Niederlothringen), Ehemann von Mathilde von Tuszien
 Ludwig der Bucklige, auch der Jüngere, Ludwig VIII. (Bayern), Herzog von Bayern-Ingolstadt 
 Pippin der Bucklige, der erste Sohn Karls des Großen

Fiktive Personen und Werktitel:
 Der Bucklige (Jawlensky), Bild von Alexej Jawlensky
 Quasimodo der Bucklige, Der Glöckner von Notre-Dame nach Victor Hugo
 Der Bucklige und die Tänzerin, Stummfilm-Drama
 Der Bucklige von Rom, Filmdrama
 Der Bucklige von Soho, Kriminalfilm nach Edgar Wallace

Siehe auch:
 Kyphose, der Buckel
 Gobbo (ital.)